Джордж Моррис:  (1833—1912) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1867—1868, 1874—1880).
  (1840—1903) — новозеландский политик, член Палаты представителей Новой Зеландии (1876—1879, 1881—1885).
  (1874—1962) — американский религиозный деятель, член Кворума двенадцати апостолов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (1954—1962).
  (1905—1975) — американский художник-кубист.
  (род. 1938) — американский жокей.
  — американский физик.